Атлетска такмичења на 15. Летњим параолимпијским играма 2016. одржана су од 8. до 18. септембра 2016, на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж у Рио де Жанеиру.

Земље учеснице 
Учетвовало је 1.140 спортисте из 146 земаља.

  (1)
  (6)
  (21)
  (1)
  (4)
  (12)
  (45)
  (5)
  (2)
  (5)
  (6)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (58)
  (5)
  (1)
  (1)
  (13)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (18)
  (7)
  (2)
  (1)
  (6)
  (5)
  (2)
  (5)
  (2)
  (1)

 <li value="38">  Избеглички параолимпијски тим (1)
  (1)
  (15)
  (2)
  (6)
  (26)
  (10)
  (1)
  (2)
  (14)
  (3)
  (36)
  (1)
  (5)
  (19)
  (1)
  (1)
  (1)
  (22)
  (3)
  (7)
  (76)
  (2)
  (1)
  (1)
  (19)
  (1)
  (1)
  (11)
  (5)
  (2)
  (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (5)

 <li value="75">  (1)
  (9)
  (4)
  (14)
  (1)
  (27)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (7)
  (36)
  (1)
  (2)
  (6)
  (2)
  (8)
  (2)
  (4)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (5)
  (31)
  (17)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)

 <li value="111">  (1)
  (73)
  (2)
  (1)
  (1)
  (6)
  (1)
  (13)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (31)
  (10)
  (1)
  (11)
  (11)
  (54)
  (26)
  (1)
  (1)
  (7)
  (1)
  (21)
  (1)
  (14)
  (1)
  (11)
  (1)
  (1)
  (11)
  (4)
  (11)
  (5)
  (22)
  (7)

Резултати такмичења

Мушкарци

100 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 17.9.2016.

200 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 11.9.2016. до 17.9.2016.

400 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 9.9.2016. до 17.9.2016.

800 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 13.9.2016. до 17.9.2016.

1.500 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 9.9.2016. до 17.9.2016.

5.000 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 15.9.2016.

Маратон 
Такмичење је одржано 18.9.2016.

Скок увис 
Такмичење је одржано у периоду од 9.9.2016. до 16.9.2016.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 17.9.2016.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано у периоду од 9.9.2016. до 16.9.2016.

Бацање диска 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 16.9.2016.

Бацање копља 
Такмичење је одржано у периоду од 9.9.2016. до 15.9.2016.

Бацање чуња 
Такмичење је одржано 13.9.2016. и 16.9.2016.

Жене

100 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 17.9.2016.

200 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 12.9.2016. до 17.9.2016.

400 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 10.9.2016. до 17.9.2016.

800 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 17.9.2016.

1.500 метара 
Такмичење је одржано у периоду од 10.9.2016. до 17.9.2016.

5.000 метара 
Такмичење је одржано 15.9.2016.

Маратон 
Такмичење је одржано 18.9.2016.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 16.9.2016.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано у периоду од 8.9.2016. до 17.9.2016.

Бацање диска 
Такмичење је одржано у периоду од 9.9.2016. до 17.9.2016.

Бацање копља 
Такмичење је одржано у периоду од 9.9.2016. до 17.9.2016.

Бацање чуња 
Такмичење је одржано 9.9.2016. и 11.9.2016.

Биланс медаља 
Ово је преглед освојених медаља по земаља.

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Летњим параолимпијским играма 2016. у атлетици 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Атлетичари са највише освојених медаља

Рекорди 
У току атлетских такмичења на Параолимпијским играма постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији: 73 светска, 170 параолимпијских и 296 континенталних.,

Светски рекорди (74) 
На Летњим параолимпијским играма у атлетици оборена су 74 светска рекорда, од тога 29 су оборили мушкарци а 45 жене.

</center>

Параолимпијски рекорди (169) 
На Летњим параолимпијским играма у атлетици оборена су 170 параолимпијска рекорда, од тога 84 су оборили мушкарци а 85 жене.

</center>

Континентални рекорди (296)

Азијски рекорди (87) 
На овим играма оборена су 87 азијска рекорда у атлетици. Мушкарци су оборили 36 а жене 51 рекорд.

Амерички рекорди (64) 
На овим играма оборена су 64 америчка рекорда у атлетици. Мушкарци су оборили 37 а жене 27 рекорда.

Афрички рекорди (51) 
На овим играма оборена су 51 афричка рекорда у атлетици. Мушкарци су оборили 24 а жене 27 рекорда.

Европски рекорди (55) 
На овим играма оборена су 56 европска рекорда у атлетици. Мушкарци су оборили 26 а жене 29 рекорда.

Океанијски рекорди (30) 
На овим играма оборена су 30 океанијска рекорда у атлетици. Мушкарци су оборили 16 а жене 14 рекорда.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт атлетских такмичења на ЛПараОИ 2016. 
 Комплетни резултати такмичења у атлетици на ЛПараОИ 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма
Летње параолимпијске игре 2016.